Opalia är ett släkte av snäckor. Opalia ingår i familjen vindeltrappsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vindeltrappsnäckor
Opalia